Sparv est un patronyme porté notamment par :

 Camilla Sparv (1943-), actrice suédoise. 
 Tim Sparv (1987-), footballeur international finlandais.